désigne, aux États-Unis, un chantier naval ou un arsenal de l'United States Navy :
, un chantier naval de Boston, dans le Massachusetts;
, un chantier naval de Charleston, en Caroline du Sud ;
, un chantier naval de New York ;
 , un chantier naval de Philadelphie
, un ancien arsenal de Washington, D.C., aujourd'hui centre administratif de la marine américaine.

Chantier naval aux États-Unis